Ланцас () — греческая фамилия, образованная от итальянской фамилии . Известные носители:

 Ланцас, Викентиос (1822—1902) — итальянский и греческий художник и академический преподаватель.
 Ланцас, Стефанос (1861—1933) — греческий академический художник и преподаватель.